Slovo moták může znamenat:

obecně
 moták (zpráva) – smotaná zpráva, zpravidla zasílána tajně

v biologii
 Moták (rod) – rod dravých ptáků (Circus); obsahuje 14 druhů, v Česku žijí 4:
 moták lužní (Circus pygargus) 
 moták pilich (Circus cyaneus) 
 moták pochop (Circus aeruginosus) 
 moták stepní (Circus macrourus) 

příjmení osob
 Jaroslav Moták – český fotbalista
 Zdeněk Moták – český hokejový trenér

jiný význam
 moták – literární pojem z románu J. K. Rowlingové o Harry Potterovi